Cabeiro ( : , ) o Cabeirò    o Cabiro es un personaje de la mitología griega. Una ninfa del mar.

Genealogía 
Hija de Proteo, se casó Hefesto y fue madre de Cadmilo, de los Cabiros y de las Kabírides.

Mitología 
Según Nono de Panópolis Cabeiro era de origen tracio y para vivir con sus hijos en la forja de Hefesto debía mudarse a Lemnos.

Características del personaje 
De los escolios a Apolonio de Rodas, Cabeiro correspondería a Démeter y fue, quizás, identificada también con la ninfa del mar Teónoe, que habló con Menelao en la Odisea.

Notas

Entradas relacionadas 

 Lemnos
 Samotracia

Enlaces externos 
(EN) Cabeiro, on Theoi Project

Ninfas
Mitología griega